Открытый чемпионат Уэльса по снукеру 1994 (, также известен как Regal Welsh Оpen 1994 — по названию спонсора) — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил в Ньюпорте (Уэльс). Победителем турнира стал Стив Дэвис, обыгравший в финале Алана Макмануса со счётом 9:6.

Результаты 

1/16 финала

Матчи до 5 побед

 Кен Доэрти 5:2 Джонатан Бёрч  
 Питер Эбдон 5:0 Мартин Кларк  
 Алан Макманус 5:0 Гэри Уилкинсон  
 Стивен Хендри 5:1 Тони Драго  
 Джо Свэйл 5:1 Стивен О'Коннор  
 Джеймс Уоттана 5:1 Дэйв Финбоу  
 Джимми Уайт 5:1 Джейсон Фергюсон  
 Найджел Бонд 5:3 Дрю Хенри  
 Дэйв Харольд 5:3 Энди Хикс  
 Пол Макфилипс 5:3 Ронни О'Салливан  
 Даррен Морган 5:3 Тони Ноулз  
 Стив Джеймс 5:4 Марк Беннетт  
 Фергал О’Брайен 5:4 Джон Пэррот  
 Стив Дэвис 5:0 Энтони Хэмилтон  
 Ник Терри 5:4 Марк Флауэрдью  
 Дэвид Ро 5:4 Джерард Грин

Примечания

Ссылки 

 Результаты турнира на top-snooker

Открытый чемпионат Уэльса по снукеру
1994 год в снукере
Спортивные соревнования в Ньюпорте
1990-е годы в Уэльсе
Спорт в Великобритании в 1994 году